Аэропорт Сураттхани (),  — аэропорт совместного базирования, находящийся в тридцати километрах к западу от города Сураттхани одноимённой провинции (Таиланд). Используется в качестве авиабазы 7-м авиационным крылом Королевских ВВС Таиланда.

Авиакомпании и пункты назначения

Статистика по аэропорту

2005 год 
 Взлёты/посадки воздушных судов — 5983
 Отправлено пассажиров — 102 808
 Прибыло пассажиров — 101 338
 Всего пассажиров — 204 146
 Отправлено грузов — 1 149 551 кг
 Принято грузов — 503 988 кг

2006 год 
 Взлёты/посадки воздушных судов — 3810
 Отправлено пассажиров — 144 946
 Транзит — 1214
 Прибыло пассажиров — 142 246
 Всего пассажиров — 288 406
 Отправлено грузов — 925 074 кг
 Принято грузов — 579 877 кг
 Отправлено почты — 27 кг
 Принято почты — 79 319 кг

2007 год 
 Взлёты/посадки воздушных судов — 3030
 Отправлено пассажиров — 165 540
 Транзит — 512
 Прибыло пассажиров — 161 718
 Всего пассажиров — 327,770
 Отправлено грузов — 590 167 кг
 Принято грузов — 347 545 кг
 Отправлено почты — 103 кг
 Принято почты — 0 кг

2008 год 
 Взлёты/посадки воздушных судов — 2874
 Отправлено пассажиров — 168 154
 Транзит — 455
 Прибыло пассажиров — 170 734
 Всего пассажиров — 338 938
 Изменение, % +3,42 %
 Отправлено грузов — 853 562 кг
 Принято грузов — 585 402 кг
 Трансфер — 269 кг
 Отправлено почты — 3 кг
 Принято почты — 0 кг

Авиапроисшествия 
 11 декабря 1998 года. Самолёт Airbus A310-200 (регистрационный HS-TIA) авиакомпании Thai Airways International, выполнявший регулярный рейс из бангкокского аэропорта Донмыанг в аэропорт Сураттхани, в ходе третьей попытки захода на посадку потерпел крушение в трёх километрах от взлётно-посадочной полосы аэропорта назначения. Погиб 101 пассажир из 146 находившихся на борту и все члены экипажа лайнера.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт Сураттхани на сайте Thaiflyingclub.com —
 Technical details on Surat Thani Airport
 Aviation Savety Network on the 1998 crash
 Статистика по аэропорту Сураттхани

Аэропорты Таиланда